

Botânica 
 Freixo — árvore (Fraxinus excelsior) da família das oleáceas
Fraxinus — gênero botânico de oleáceas, cujas espécies são frequentemente designadas genericamente como freixos
 Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia

Pessoas

 Marcelo Freixo, político brasileiro.

Locais de Portugal  
 Freixo (Almeida) — freguesia no concelho de Almeida, distrito da Guarda
 Freixo (Marco de Canaveses) — freguesia no concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto
 Freixo (Ponte de Lima) — freguesia no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo
 Freixo de Baixo — freguesia do concelho de Amarante, distrito do Porto
 Freixo de Cima — freguesia do concelho de Amarante, distrito do Porto
 Freixo de Espada à Cinta — concelho do distrito de Bragança
 Freixo de Espada à Cinta (freguesia) — freguesia do concelho com o mesmo nome
 Freixo de Numão — freguesia do concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda
 Freixo da Serra — freguesia do concelho de Gouveia, distrito da Guarda
 Palácio do Freixo — palácio da freguesia de Campanhã, cidade do Porto
 Sítio arqueológico do Freixo — correspondente à cidade galaico-romana de Tongóbriga, situada no Freixo (Marco de Canaveses)

Ver também 
Filloa  ou freixó — sobremesa típica da Galiza, Espanha
 Fresno

Desambiguações de topônimos